Compostela peut être :
 Compostela, certificat, rédigé en latin, remis au pèlerin à son arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle ;
 Compostela, municipalité de la province de Cebu, aux Philippines ;
 Compostela, municipalité de la province de Vallée de Compostela, aux Philippines ;
 Compostela, municipalité du Nayarit, au Mexique.